Nefedov bzw. Nefedow ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Alexandra Nefedov geborene Treitz (1942–1969), deutsche Sängerin, siehe Alexandra (Sängerin)
 Oleg Matwejewitsch Nefedow (* 1931), russischer Chemiker